Чемпіонат Шотландії з футболу 1910—1911 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1910 та фінішував 29 квітня 1911. Це 21-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій шостий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Замість клубу «Порт Глазго Атлетік» у чемпіонаті дебютував «Рейт Роверз».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1911
Шотландія
Шотландія